Burg Tanabe steht für

 Burg Tanabe (Kii)
 Burg Tanabe (Tango)